Василий Яковлевич Колданов (1903, с. Бусаево, Рязанский уезд, Рязанская губерния, Российская империя  — 1984, Москва, РСФСР) — советский лесовед и государственный деятель, народный комиссар лесной промышленности РСФСР (1940—1947).

Образование 
Участник Гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени. 

В 1937 г. окончил Воронежский лесохозяйственный институт, кандидат сельскохозяйственных наук (1955).

Работал заведующим сектором, отделом, заместителем начальника Главлесхоза Наркомата земледелия СССР.

С 1939 г. заместитель наркома, с 1940 г. — нарком лесной промышленности РСФСР.

Во время Великой Отечественной войны являлся уполномоченным Государственного комитета обороны в Московской области по снабжению фронта, промышленности и столицы топливом.

В 1947—1953 гг. — заместитель министра лесного хозяйства СССР.

В 1953—1956 гг. — заместитель начальника Главлесхоза Министерства сельского хозяйства СССР.

В 1956 г. перешел на научную работу в АН СССР, сначала в Институт леса, а после его реорганизации в 1959 г. — в лабораторию лесоведения. Был редактором журналов «Лесная промышленность» и «Лесное хозяйство».

Автор более 40 научных трудов, в том числе монографии «Смена пород и лесовосстановление» (1966), «Степное лесоразведение» (1967), «Очерки истории советского лесного хозяйства» (1992).

Награды и звания 

 орден Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 орден «Знак Почёта»

Источники 
 https://klh.mosreg.ru/deyatelnost/muzey-lesa/lesovody-rossii/koldanov-vasiliy-yakovlevich-1903-1984-gg
 https://www.derev-grad.ru/biografii/koldanov-vasilii-yakovlevich.html
 Ордена

Примечания 

Народные комиссары РСФСР
Министры лесного хозяйства РСФСР
Заместители министров СССР